Der Arizona Superintendent of Public Instruction gehört zu den konstitutionellen Ämtern des Staates Arizona.

Der Superintendent of Public Instruction überwacht den Zustand von Arizonas öffentlichem Schulsystem und leitet die Abteilung des Erziehungswesens von Arizona. Wie in der Staatsverfassung von Arizona festgelegt, beinhaltet dies die Bereitstellung von Schulplätzen im öffentlichen Schulsystem und umfasst Plätze in den Klassen von Kindergarten bis High School.

Der Superintendent of Public Education ist von Amts wegen Mitglied des Arizona Board of Regents, welches die Aufsicht über die Universitäten des Staates hat.

Die Amtszeit beträgt vier Jahre und eine Wiederwahl ist möglich.

Liste der Arizona Superintendent of Public Instruction

Arizona-Territorium

Bundesstaat Arizona

Literatur 
 Bury, John Charles: The Historical Role Of Arizona's Superintendent Of Public Instruction, Band 1, Northern Arizona University, Dezember 1974, S. 7

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Seite des Arizona Superintendent of Public Instruction

Superintendent of Public Instruction (Arizona)